Кристиан Айенга (; родился 22 июня 1989 года в Киншасе) — конголезский профессиональный баскетболист, выступающий за команду «Фуэнлабрада». Был выбран под 30-м номером на драфте НБА 2009 года командой «Кливленд Кавальерс».

Профессиональная карьера

Карьера в НБА 
Айенга играл в Летней лиге 2010 года за команду «Кливленд Кавальерс», которая выбрала его на драфте в том же году под общим 30-м номером. После этого, 23 июня 2010 года, он подписал двухгодичный контракт с «Кавальерс», по контракту он получал в обшей сложности 2 млн. $. 18 ноября Айенга был отправлен в Д-Лигу, в клуб «Эри Бэйхокс». 2 января он был отозван обратно и дебютировал в НБА в тот же день против команды «Даллас Маверикс». В той игре он набрал 4 очка и совершил 3 подбора.

15 марта 2012 года Айенга вместе с Рамоном Сешнсом были проданы в «Лос-Анджелес Лейкерс» за защищённый выбор в 1-м раунде драфта 2012 года, Джейсона Капоно и Люка Уолтона.

10 августа 2012 года Айенга в результате крупного четырёхстороннего обмена между «Лос-Анджелес Лейкерс», «Орландо Мэджик», «Филадельфией Севенти Сиксерс» и «Денвер Наггетс», главной целью которого являлся переход Дуайта Ховарда в «Лейкерс», оказался в «Орландо Мэджик».

23 октября 2012 года Айенга был отчислен из стана «Мэджик». После этого он был выбран под 8-м номером на драфте Д-Лиги командой «Техас Лэджендс». 4 января 2013 года Кристиан Айенга отправился в Китай играть за «Шаньси Чжунъюй». В Китае он отыграл месяц, после чего вернулся в «Лэджендс».

Карьера в Европе 
В октябре 2011 года, во время локаута в НБА, Айенга подписал контракт с испанским клубом «Ховентут», за который играл до отъезда в Америку.

25 июля 2013 года Кристиан Айенга отправился играть в Польшу за клуб «Зелёна-Гура». 4 августа 2014 года он подписал однолетний контракт с другим польским клубом «Туров», однако уже в сентябре 2014 года его отчислили из клуба. 12 ноября 2014 года он подписал контракт на один сезон с итальянским клубом, выступающим в Серии А — «Варезе».

10 июля 2015 года он подписал контракт на сезон 2015—2016 с прошлогодним чемпионом Италии, клубом «Динамо Сассари».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Примечания

Ссылки 
 Christian Eyenga на сайте draftexpress.com

Баскетболисты Демократической Республики Конго
Игроки БК «Ховентут»
Игроки БК «Прат»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Эри Бэйхокс» (2019-2021)
Игроки «Кантон Чардж»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Лос-Анджелес Ди-Фендерс»
Игроки «Техас Лэджендс»
Игроки «Шаньси Чжунъюй»
Игроки БК «Зелёна-Гура»
Игроки БК «Варезе»
Игроки БК «Динамо» Сассари
Игроки БК «Ауксилиум Торино»
Игроки БК «Уникаха Малага»
Игроки БК «Фуэнлабрада»